Basari puede referirse a:
Basari, una ciudad de la India.
Los basari o bassari, una etnia de África occidental.